

Toponyme 

 Marsac, commune française de la Charente ;
 Marsac, commune française de la Creuse ;
 Marsac, ancien nom de Marsac-sur-l'Isle, commune française de la Dordogne ;
 Marsac-sur-l'Isle, commune française de la Dordogne ;
 Marsac, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Marsac-sur-Don, commune française de la Loire-Atlantique ;
 Le Moulin De Marsac, hameau de la commune de Sérent situé dans le département du Morbihan ;
 Marsac-en-Livradois, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Marssac-sur-Tarn, commune française, située dans le département du Tarn, et que l'on rencontre avec l'orthographe Marsac ;
 Marsac, commune française de Tarn-et-Garonne.

Patronyme 

 Laure Marsac (1970-), actrice française ;
  ;
 Jean-René Marsac (1954-), homme politique français, député d'Ille-et-Vilaine.

Homophone 
 Marssac-sur-Tarn

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France